Wolfram Research
Wolfram (linguagem de programação)